Le FNLA peut être :
l'acronyme du front de libération nationale de l'Azawad
le gène codant la filamine A